Casal bezeichnet:

 Casal (Motorradhersteller), portugiesischer Motorradhersteller

Casal bezeichnet folgende Orte in Italien:

 Casal Cermelli in der Provinz Alessandria (Piemont)
 Casal di Pari, Ortsteil von Civitella Paganico in der Provinz Grosseto
 Casal di Principe in der Provinz Caserta (Kampanien)
 Casal Velino in der Provinz Salerno (Kampanien)
 Casal, venetischer Name der Gemeinde Casale sul Sile in der Provinz Treviso
 Casal, piemontesischer Name der Gemeinde Casale Monferrato in der Provinz Alessandria

Casal ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Ramon Prego Casal (1927–1999), kubanischer Geistlicher, Bischof von Santa Clara
 Jean Marie Casal (1905–1977), französischer Archäologe
 Jorge Casal (1924–1996), argentinischer Tangosänger und Schauspieler
 Julián del Casal (1863–1893), kubanischer Schriftsteller
 Luis Casal Beck (* 1953), uruguayischer Journalist
 Luz Casal (* 1958), spanische Sängerin
 Neil Casal (1968–2019), US-amerikanischer Rockmusiker
 Selva Casal (* 1934), uruguayische Schriftstellerin
 Sergio Casal (* 1962), spanischer Tennisspieler
 Ugo Alfonso Casal, Schweizer Japankundler und Kunstsammler
 Valentino Casal, italienisch-deutscher Bildhauer (19./20. Jahrhundert)

Siehe auch:
 Casale
 Casals
 Cazal
 Kasal